Вейч (, )
 Вейч, Джон Гульд (1839—1870) — британский ботаник и садовод.
 Вейч, Иоганн Фридрих (1723—1803) — немецкий художник-пейзажист и рисовальщик.
 Вейч, Фридрих Георг (1758—1828) — немецкий живописец и гравер.
 Вейч, Эдвард (1924—2013) — американский физик и кибернетик.